Mahabo – comune del distretto di Betroka, Madagascar
Mahabo – comune del distretto di Mahabo, Madagascar
Mahabo – comune del distretto di Vohipeno, Madagascar
Mahabo Mananivo – comune del Madagascar